Het begrip Gavia kan betrekking hebben op verschillende zaken:

Gavia (geslacht), een geslacht van vogels (de duikers (vogels))
Een bergpas in Italië, de Gaviapas